Зволе може бити:

 Зволе, град у Холандији
 Зволе (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Зволе (Праг-запад), насељено мјесто у округу Праг-запад, Средњочешки крај, Чешка Република
 Зволе (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република